Гелешешть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Будяса.
 Гелешешть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Сусень.